Илайша Нельсон «Илай» Мэннинг (, род. 3 января 1981 года в Новом Орлеане, Луизиана) — игрок в американский футбол, стартовый квотербек команды «Нью-Йорк Джайентс», выступающей в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Мэннинг был выбран на драфте НФЛ 2004 года под первым номером клубом «Сан-Диего Чарджерс», которые обменяли его в «Джайентс» на четвёртый номер драфта Филиппа Риверса и два выбора на драфте.

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Достижения 
 Johnny Unitas Golden Arm Award (2003)
 Награда Максвелла (2003)
 Conerly Trophy Winner (2001, 2003)
 Чемпион Супербоула (XLII)
 MVP Супербоула XLII
 Чемпион Супербоула (XLVI)
 MVP Супербоул XLVI

Личная жизнь

Семья 
Его отец, Арчи Мэннинг, был звездой американского футбола, выступая за «Нью-Орлеан Сэйнтс». Илай — младший брат бизнесмена Купера и знаменитого квотербека Пейтона Мэннинга. 19 апреля 2008 года Илай женился на Эбби Макгрю.

Увлечение 
 Он любит играть в гольф с отцом и братьями
 Илай коллекционирует древности

Примечания

Ссылки 

 New York Giants bio

Игроки в американский футбол США
Игроки «Нью-Йорк Джайентс»
Выпускники Миссисипского университета
Квотербеки НФЛ